Compact Disco — венгерская рок-группа, представители Венгрии на конкурсе песни Евровидение 2012.

Группа была создана в 2008 году. За короткий период времени музыканты выпустили два полноформатных альбома, а также успели получить ряд наград в области электронной музыки.

11 февраля 2012 года были выбраны, чтобы представить свою страну на конкурсе песни Евровидение. C композицией «Sound of our hearts» выступили в первом полуфинале и прошли в финал, где заняли 24 место.

Дискография

Альбомы 
 Steroid (2009)
 II (2011)
 Two Point Five (2012)
 The Storm (2013)

Синглы 
 I’m in Love (2010)
 Without You (2010)
 Fly or Dive (2011)
 Sound of Our Hearts (2012)
 Leave It Up To Me (2012)
 We Will Not Go Down (2013)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы Венгрии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Группы электро-рока
Участники «Евровидения-2012»
Представители Венгрии на «Евровидении»